Шоба:

 Шоба (река) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Карелия.
 Шоба (приток Уржумки) — река в России, протекает в Республике Марий Эл.

 Шоба, Сергей Алексеевич (род. 21 апреля 1945) — российский учёный-почвовед.